Министерство обороны Шри-Ланки ответственно за реализацию государственной оборонной политики и является одновременно штаб-квартирой Вооруженных Сил Шри-Ланки.

Совет национальной безопасности Шри-Ланки является исполнительным органом государственной власти Шри-Ланки, миссия которого заключается в поддержании национальной безопасности с полномочиями по управлению военными и полицией Шри-Ланки. Министр обороны и постоянный секретарь Министерства обороны и начальник штаба обороны являются постоянными членами Совета национальной безопасности.

История 
Было создано в 1948 году под названием Министерство внутренних дел и обороны (Ministry of External Affairs and Defence). В 1977 премьер-министр Дж. Р. Джаявардене разделил министерство на два (соответственно, Министерство внутренних дел и Министерство обороны). В 2011 премьер-министр Махинда Раджапакса переименовал ведомство в Министерство обороны и городского развития (Ministry of Defence and Urban Development). С 2015 (премьер-министр Майтрипала Сирисена) — вновь Министерство обороны.

Структура 
 Армия Шри-Ланки 
 Флот Шри-Ланки 
 ВВС Шри-Ланки 
 Полиция Шри-Ланки
 Гос разведка
 Национальный кадетский корпус
 Департамент иммиграции и эмиграции
 Департамент регистрации лиц
 Департамент по делам гражданской обороны (ранее Служба ополчения)
 Национальный совет по контролю за оборотом наркотиков

Ссылки 
 Официальный сайт

Шри
Министерства Шри-Ланки